Крушановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Крушановка — деревня в Шербакульском районе Омской области.

Украина 
 Крушановка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.